Месники — назва куреня (відділу) оперативної групи УПА-Захід Української Повстанської Армії, який у 1944–1947 роках діяв під командуванням Івана Шпонтака («Залізняка») на території Галичини, переважно на Закерзонні, зокрема в складі тактичного відтинку «Бастіон» воєнної округи «Сян».
 Месники  — назва сотні, яка діяла у складі куреня Української Народної Самооборони, а пізніше куреня УПА «Скажені» на території Івано-Франківської області під командуванням Олекси Химинця (псевдо «Благий»).
 Месники  — молодіжна підпільна організація, яка була  створена в Дрогобичі з ініціативи обласного проводу ОУН за сприяння та кураторства провідника СБ Левка Грущака (псевдо «Лев»), діяла з літа 1945 і аж до осені 1947 року.
 Месники () — елітна команда супергероїв із коміксів компанії Marvel, створена письменником Стеном Лі і художником Джеком Кірбі, яка вперше з'явилася в коміксі The Avengers #1 у вересні 1963 року.
 Месники () — фільм режисера Джозефа Відона, знятий за мотивами однойменного комікса від Marvel Comics, вийшов на екрани в 2012 році.
 Невловимі месники — пригодницький художній фільм, знятий у 1966 році на кіностудії Мосфільм режисером Едмондом Кеосаяном за мотивами повісті Павла Бляхіна «Червоні дияволята».